Тапијас има више значења:

 Тапијас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тапијас, Ел Чапарал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику